A Co vagy CO rövidítés jelentései:

Co – a kobalt vegyjele;
CO – Colorado, az USA egyik tagállama; 
CO – a szén-monoxid nevű gáz képlete.